Cunha kan som auktorsförkortning betyda:

 A. Brito da Cunha
 Iane P.R. Cunha
 Marina Ribeiro da Cunha
 Osvaldo Rodrigues da Cunha

Robotskapade auktorsförkortningar